Diamond Dogs puede hader referencia a uno de los siguientes artículos:

el disco Diamond Dogs de David Bowie;
la canción Diamond Dogs incluida en el disco anterior;
la banda de rock sueca Diamond Dogs.